Název Kostolný potok má více vodních toků:

 Kostolný potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Kostolný potok (přítok Perneckého potoka) – pravostranný přítok Perneckého potoka na Slovensku v okrese Malacky
 Kostolný potok (přítok Smrečného potoka) – levostranný přítok Smrečného potoka na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa